La cinquième circonscription du Gard est l'une des 6 circonscriptions législatives françaises que compte le département du Gard (30) situé en région Occitanie.

Description géographique et démographique 

La cinquième circonscription du Gard est délimitée par le découpage électoral de la loi  du 
, elle regroupe les divisions administratives suivantes : Cantons de : Alès-Ouest, Alzon, Anduze, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan, Bessèges, Généholac et celui de La Grand-Combe.

D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la population totale de cette circonscription est estimée à 110006 habitants.

Historique des députations

Historique des élections 

Voici la liste des résultats des élections législatives dans la circonscription depuis le découpage électoral de 1986 :

Élections de 1988

Élections de 1993

Élections de 1997

Élections de 2002

Élections partielles de 2004

Élections de 2007

Élections de 2012

Élections de 2017

Élections de 2022

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des députés du Gard
 Arrondissements du Gard
 Cantons du Gard
 Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
 Découpage électoral
 Élections législatives en France

Liens externes

Département du Gard 

 La fiche de l'INSEE de cette circonscription :

Circonscriptions en France 

 

 

 Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le 13 juin 2007.

5